

Astronomia 
 Tarsus Regio – struttura geologica su Io
 Cratere Tarsus – cratere sulla superficie di Marte

Geografia 
 Tarsus – città della Turchia, centro del distretto di Tarso nella provincia di Mersina

Sport 
 Tarsus İdman Yurdu – società calcistica di Tarso